Джозеф Джон Уотсон (; род. 6 июля 1943, Смитерс) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ. Старший брат хоккеиста Джимми Уотсона.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за «Эстеван Брюинз», где высоко зарекомендовал себя. По окончании сезона присоединился к «Бостон Брюинз», но в течение трёх сезонов он играл за фарм-клубы «Миннеаплоис Брюинз» и «Оклахома Сити Блаззерс», где зарабатывал 20 и более очков за результативные передачи.

Первым полноценным сезоном стал сезон 1966/67, в котором он заработал 15 очков, но по окончании сезона был выставлен на драфт расширения НХЛ, где его в 4-ом раунде под общим 21-ым номером выбрала «Филадельфия Флайерз». За 11 сезонов в составе «Флайерз» он стал ключевым защитником команды, выигравшей в 1974 и 1975 году два Кубка Стэнли подряд.

В августе 1978 года перешёл в «Колорадо Рокиз», но отыграв 16 игр получил травму колена, в результате чего завершил карьеру по ходу сезона.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ